Némethy György (1826–1901) színész, színigazgató, honvédhadnagy, népszínműíró
 Némethy György (1934–1994) vegyész, egyetemi tanár